Сэмюэль (Сэмми) Рой Хэйгар (, МФА (амер.) [heɪɡɑː]; распространена транслитерация Ха́гар, не соответствующая фактическому английскому произношению; также известен как Красный Рокер, ; род. 13 октября 1947, Монтерей, Калифорния) — американский гитарист и рок-вокалист. Наиболее известен как вокалист американской рок-группы «Van Halen».

Биография 

Родился в городе Монтерее штата Калифорния США. Карьеру певца начал в 1960—1970 годах с участия в малоизвестных калифорнийских группах. Известность приобрёл, когда присоединился к группе Montrose. Группа с его участием записала несколько удачных альбомов.

С 1976 года - сольный артист. В 1984 году выпустил наиболее свой наиболее успешный хит - I Can't Drive 55 из альбома VOA.

В 1985 году заменил вокалиста Дэвида Ли Рота в группе Van Halen. С появлением в группе нового вокалиста группа изменила своё звучание, чтобы адаптироваться к гораздо более сильному вокалу Хэйгара. Эдди Ван Хален стал чаще использовать клавиши в песнях (к чему отчасти подтолкнул колоссальный успех хита 1984 года «Jump») и звучание гитары в целом стало менее резкое и агрессивное. Из-за резкого изменения звучания фанаты в шутку стали называть группу «Van Hagar», чтобы подчеркнуть различия в звучании. Хэйгар в составе Van Halen почти не исполнял песни, написанные во времена Ли Рота, за исключением хитов «Aint Talkin` Bout Love», «Jump» или «Panama». Основной репертуар группы в этот период составили песни, написанные уже с Сэмми Хэйгаром. Также группа исполняла две песни, написанные Сэмми ещё до прихода в Van Halen, такие как «I Can`t Drive 55» и «Only One Way to Rock», в которых Сэмми помимо пения играл на второй гитаре. При его участии группа выпустила 4 альбома, а также записала два концерта на DVD. В 1996 году Сэмми Хэйгар был уволен из Van Halen.

В настоящее время является участником групп Chickenfoot и The Circle.

Дискография

Студийные альбомы 
 Nine on a Ten Scale (1976)
 Sammy Hagar (1977)
 Musical Chairs (1977)
 Street Machine (1979)
 Danger Zone (1980)
 Standing Hampton (1981)
 Three Lock Box (1982)
 VOA (1984)
 I Never Said Goodbye (1987)
 Marching to Mars (1997)
 Red Voodoo (1999)
 Ten 13 (2000)
 Not 4 Sale (2002)
 Livin' It Up! (2006)
 Cosmic Universal Fashion (2008)
 Sammy Hagar & Friends (2013)
 Lite Roast (2014)
 Space Between (2019)
 Lockdown 2020 (2021)

Montrose 
 Montrose (1973)
 Paper Money (1974)

Van Halen 

 5150 (1986)
 OU812 (1988)
 For Unlawful Carnal Knowledge (1991)
 Balance (1995)

Chickenfoot 
 Chickenfoot (2009)
 Chickenfoot III (2011)

Интересные факты 
 12 марта 2007 года был введён в Зал славы рок-н-ролла как бывший участник Van Halen.
 Является основателем фирмы — производителя текилы в США.
 С 1997 по 1999 фирма Washburn выпускала ряд именных гитар Сэмми Хэйгара под марками RR-100, RR-150, RR-180, RR-200, RR-300. Отличительной особенностью этих электрогитар был красный цвет и наличие 2-х типов звукоснимателей, электромагнитного и пьезоэлектрического.
 Сэмми Хэйгар упоминается в 8 серии 26 сезона мультипликационного сериала «Симпсоны».
 Исполнял песню «Winner Takes It All» из саундтрека к фильму «Изо всех сил» (1987).
 Его песня "I Can't Drive 55" звучит во второй части фильма "Назад в будущее".

Примечания

Ссылки 
 Сэмми Хэйгар на сайте Рок-энциклопедии
 

Музыканты Van Halen
Музыканты Chickenfoot
Гитаристы США
Музыканты хард-рока
Рок-вокалисты США
Хеви-метал-вокалисты США
Хеви-метал-гитаристы США
Члены Зала славы рок-н-ролла